Коллегиум Полоникум в Слубицах — совместная научно-дидактическая площадка двух университетов-партнёров: Университета им. Адама Мицкевича в Познани (УАМ) и Европейского университета Виадрина (ЕУВ) во Франкфурте-на-Одере, основанная в 1992. Вуз расположен в Слубицах, польском городе на противоположном берегу Одры (Одера) от Франкфурта; до 1945 года этот город был частью Франкфурта-на-Одере.

Цели и предпосылки основания 

Вуз является формой совместной трансграничной работы в области исследований и дидактики. Ответственность за эту научную площадку лежит одновременно на Польше и немецкой земле Бранденбург.

Другие европейские университеты также имеют возможность участия в реализации исследовательских и дидактических программ Коллегиум Полоникум.

Главной задачей Коллегиум Полоникум является работа в пользу научного и культурного взаимодействия между Польшей и Германией. В контексте растущей Европы Коллегиум Полоникум становится местом научных встреч студентов и преподавателей с целого континента.

Профилем Коллегиум Полоникум является производная направлений обучения и исследовательский программ существующих в УАМ в Познани и ЕУВ во Франкфурте-на-Одере. Это означает, что университет предлагает направления обучения под покровительством одного или обоих университетов, направления последипломного обучения и дополняющие дидактические занятия ЕУВ или же польских университетов. Во время создания КП в первую очередь планируются дидактические и исследовательские программы в следующих областях:
 сравнение правовых и конституционных систем Западной Европы и Центрально-восточной Европы
 польский язык и польская культура
 процессы трансформации политических систем в среднеевропейских обществах
 межкультурные процессы взаимодейтвия происходящие в Европе, а также между Западной Европой и Центрально-восточной
 экономические, правовые, культурные, экологические аспекты развития польско-немецкой приграничной территории в контексте расширения Евросоюза на восток
 история польско-немецких отношений
 проблематика охраны окружающей среды, а также формирование ландшафта в берегах Одры

Помимо этого Коллегиум Полоникум берет на себя роль центра встреч, организуя конференции, семинары, выставки, а также мероприятия научно-популярные с целью исправления и укрепления польско-немецких отношений. Также вуз помогает обеспечить потребности региона в области курсов языковых, специальных и повышения квалификации.

Высшее образование в Коллегиум Полоникум 
Главной задачей Коллегиум Полоникум является проведение и развитие дидактической работы. В данный момент здесь на 18 специальностях учится свыше 1700 студентов. Занятия проходят в дневной, заочной и последипломной формах. Коллегиум Полоникум предлагает возможности приобретения знаний как в области точных наук, так и гуманитарных. В процессе образования молодёжи значительную роль играет изучение иностранных языков, которое в вузе реализуется с помощью современной технической базы и специалистов.

Высшее образование первого уровня 
 Филология — специальность «Польская филология как иностранная»
 Польская филология
 Политология
 Политология (заочное)
 Охрана окружающей среды
 Землеустройство
 Физика — специальность «Прикладная информатика»

Высшее образование второго уровня 
 Политология (заочное)
 Политология на английском языке
 Master of European Studies (на немецком языке)
 Охрана европейских достояний культуры (на немецком языке)
 Master of European Politician Studies (на английском языке)
 Межкультурная коммуникация (на немецком и английском языках)

Единое магистерское высшее образование 
 Землеустройство
 Право (только для студентов «Bachelor/Master of German and Polish Law» в ЕУВ

Последипломное высшее образование 
 Part time MBA — Управление для восточной и средней Европы
 Управление в экологии
 Последипломное образование европейских программ
 Последипломное образование для учителей обществознания
 Последипломное образование для лидеров самоуправления
 Последипломное образование для кандидатов в судебные переводчики

Ссылки 
 официальный сайт Коллегиум Полоникум

Университеты Польши
Университет имени Адама Мицкевича
Здания и сооружения Слубице